Jan Hof (korfballer), een Nederlands korfballer en korfbalcoach
 Jan Hof (politicus), een Nederlands politicus
 Jan Hof (schrijver), Nederlands journalist en schrijver